Aleksandr Zoebkov, Russisch bobsleeër
 Viktor Zoebkov:
 Viktor Zoebkov (basketballer), Russisch basketballer
 Viktor Zoebkov (politicus), Russisch politicus en econoom

 Zoebkov (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Zoebkov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk